Brzeziński () es un apellido polaco derivado de la raíz brzoza (brzez- en algunas palabras compuestas), con el significado de «abedul». La terminación adjetival -ski indica pertenencia, de modo que Brzeziński denota procedencia de alguna localidad donde hay abedules, como Brzezina o Brzezinka. En polaco, su forma femenina es Brzezińska y su plural Brzezińscy. La letra «ń» (que cumple el mismo papel que la «ñ» en español) suele sustituirse por «n» en las adaptaciones a otros idiomas.

Brzeziński es el apellido de:
 Zbigniew Brzezinski (1928–2017), politólogo polaco-estadounidense.
 Anna Brzezińska (n. 1971), historiadora y escritora polaca.
 Marcin Brzeziński (n. 1984), remero polaco.

También puede referirse a:
 Distrito de Brzeziny (), un distrito del voivodato de Łódź (Polonia).
 Wielgolas Brzeziński, una localidad del voivodato de Mazovia (Polonia).